Thomas Alva Edison (1847–1931) amerikai feltaláló
 Amerikai Egyesült Államok
 Edison (Georgia)
 Edison (Kalifornia)
 Edison (Nebraska)
 Edison (New Jersey)
 Edison (Nyugat-Virginia)
 Edison (Ohio)
 Edison (Washington)
Mars
 Edison (kráter)